CTP se poate referi la:
 CTP Cluj - Compania de Transport Public Cluj-Napoca
 Cristian Tudor Popescu - scriitor, gazetar și filmolog român. 
